Gheorghe Ștefan poate fi:

 Gheorghe Ștefan, domn al Moldovei între 13 aprilie 1653 – 8 mai 1653 și 16 iulie 1653 – 13 martie 1658
 Gheorghe Ștefan (istoric), istoric și arheolog român
 Gheorghe Ștefan (politician), politician din Piatra Neamț
 Gheorghe Ștefan (inginer), profesor universitar și membru corespondent al Academiei Române, ministrul învățământului și științei în Guvernul Petre Roman (2)
 Ștefan Gheorghe Mărgineanu, politician român